Дельта () — небольшой марсианский ударный кратер, расположенный на плато Меридиана. Координаты кратера — . Диаметр кратера составляет порядка . Вокруг и внутри кратера присутствуют небольшие выходы горных пород. На северо-западе от него (в ) находится кратер Бигль, западнее — Гамма (в ), восточнее — кратер Эмма Дин (в ) и крупный кратер Виктория. 22-23 августа 2005 года (916-917 ) в  от кратера проезжал марсоход «Оппортьюнити», на пути к крупному кратеру Виктория. Исследования кратера не проводились, т.к. научной ценности не представлял.

Ссылки 
 Официальный сайт Спирита и Оппортьюнити

Кратеры Марса